Chromatika může mít vícero významů:

 chromatická stupnice – pojem z hudební teorie, označení pro stupnice, ve kterých je oktáva rozdělena na dvanáct stupňů, mezi nimiž je vzdálenost právě jeden půltón.
 chromatika barvy – pojem z fyziky. Pomocí spektrální analýzy zkoumaného světla popisuje, zda a nakolik v něm jsou různé frekvence zastoupeny rovnoměrně, zda je světelné spektrum spojité, či je naopak čárové a ze kterých barev je poskládáno.